

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Pierzchały - przysiółek wsi Łazy Brzyńskie w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Pierzchały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Pierzchały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw 
 Pierzchały – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Pierzchały – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia